Рич Певерли (; ) — канадский хоккеист. Обладатель Кубка Стэнли 2011.

Игровая Карьера 
Начинал играть в молодёжной команде из своего города. На драфте НХЛ не выбирался. Перед карьерой в НХЛ, Певерли в течение четырёх лет играл за разные команды в ECHL и АХЛ.

В 2007 году подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз». 10 января 2009 года, после 9 набранных очков в 27 играх, был выставлен на драфт отказов. 11 января 2009 года «Атланта Трэшерз» приобрела Певерли с драфта отказов. После перехода в «Атланту» Певерли заметно улучшил свою статистику, в 39 играх набрав 35 (13+22) очков. Осенью 2009 года продлил контракт с клубом.

В 2010 году сыграл за Сборную Канады на Чемпионате мира.

18 февраля 2011 года был обменян в «Бостон Брюинз». 15 июня 2011 года вместе с Бостоном выиграл Кубок Стэнли.

Во время локаута НХЛ в 2012 году, играл в финском клубе ЮП.

4 июля 2013 года был обменян в «Даллас Старз».

10 марта 2014 года во время матча «Далласа» с «Коламбусом» перенёс сердечный приступ. 11 марта 2015 года назначен тренером по работе с молодёжью в клубе АХЛ «Техас Старз», тем самым завершив карьеру игрока. Официально объявил о завершении карьеры 4 сентября 2015 года.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (Бостон Брюинз) в 2011 году.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки ХК ЮП
Игроки «Рединг Ройалз»